Hedmark je okrug u istočnoj Norveškoj.

Zemljopis
Hedmark graniči s okruzima Sør-Trøndelag, Oppland i Akershus, te sa švedskim županijama Dalarna i Värmland  na jugoistoku. Središte okruga je grad Hamar.

Stanovništvo
Hedmark je jedanaesti okrug u Norveškoj po broju stanovnika, prema podatcima iz 2008. godine u njemu živi 189.586 stanovnika, dok je gustoća naseljenosti 7 stan./km².

Općine 
Hedmark je podjeljen na 22 općine:

Izvor

Vanjske poveznice
Službena stranica Rogaland

Ostali projekti

Okruzi u Norveškoj